Bryant Pass är ett bergspass i Kanada.   Det ligger i provinsen Newfoundland och Labrador, i den östra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Ottawa. Bryant Pass ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bryant Pass är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Bryant Pass. Trakten runt Bryant Pass är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga samhällen i närheten. 

Trakten runt Bryant Pass består i huvudsak av gräsmarker.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Newfoundland och Labrador